Conan steht für:

 Conan (Name), gälischer Männername – dort auch zu den Namensträgern
 Conan der Cimmerier, auch bekannt als Conan der Barbar, fiktive Figur aus Büchern, Comics, Filmen, TV-Serien und Computerspielen
 Conan (2011), US-amerikanischer Low-Fantasy-Kinofilm aus dem Jahr 2011 von Marcus Nispel
 Conan (Late-Night-Show), US-amerikanische Late-Night-Show mit Conan O’Brien
 Conan (Loir-et-Cher), französische Gemeinde in Zentralfrankreich
 Conan Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Conan (Band), englische Band
 Conan (Hund), US-amerikanischer Belgischer Schäferhund, beteiligt an der Tötung von Abu Bakr al-Baghdadi
 den schottischen Fluss, siehe River Conon
 die gleichnamige Hauptfigur im Manga bzw. Anime Detektiv Conan
 Conan (Software), Software zur Verwaltung von Software-Komponenten

Siehe auch:
 Saint-Connan, französische Gemeinde in der Bretagne